Benda – famiglia di musicisti boemi
Jan Jiří Benda –  violinista e compositore ceco